Herapath ist der Name von:
John Herapath (1790–1868), britischer Physiker
William Herapath (1796–1868), britischer Chemiker
William Bird Herapath (1820–1868), britischer Arzt und Chemiker